Вајден може бити:
 Вајден (Биркенфелд), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Биркенфелд.
 Вајден ин дер Оберпфалц, град и општина у њемачкој савезној држави Баварска.